She, Charles Aznavour dala
 She, a Green Day nevű amerikai punk rock együttes dala, kislemeze
 She, a Groove Coverage együttes dala
 She (Dalbello-album)
 She (film, 1935)
 She (film, 1982)